Gezhouba est un nom propre chinois :

 barrage de Gezhouba, sur le fleuve Yangtze ;
 China Gezhouba Group, société chinoise de construction de barrages hydro-électriques, active à l'international ;
 Gezhouba International Plaza, un gratte-ciel chinois de Wuhan, Hubei.